Андре́й Тата́ринов:
 Татаринов, Андрей Алексеевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Татаринов, Андрей Юрьевич (род. 1988) — политик, общественный деятель, член Общественной палаты РФ 3-го состава (2010—2012).